Irie ist

 ein Teil der japanischen Stadt Maibara

Irie ist der Familienname folgender Personen:

 Irie Akira (* 1934), japanischer Historiker, siehe Iriye Akira
 Charles Irie (* 1985), ivorischer Tennisspieler
 Irie Hakō (1887–1948), japanischer Maler
 Kan Irie (* 1935), japanischer Maler im Yōga-Stil
 Nanami Irie (* 1995), japanische Ringerin
 Ryōsuke Irie (* 1990), japanischer Schwimmer
 Sena Irie (* 2000), japanische Boxerin
 Irie Takako (1911–1995), japanische Schauspielerin
 Tōru Irie (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Toshikazu Irie (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Toshio Irie (1911–1974), japanischer Schwimmer
 Yuki Irie (* 1992), japanische Ringerin

Irie steht in der Rastafari-Sprache für „frei“, „glücklich“, „gut“

und ist in dieser Bedeutung Teil des Bandnamens folgender Bands:
 Irie Révoltés, Heidelberger Reggae- und Hip-Hop-Band
 Iriepathie, österreichische Reggae-Gruppe